Arondismentul Lorient (în ) este un arondisment din departamentul Morbihan, regiunea Bretagne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Auray
 Cantonul Bailleul-Île
 Cantonul Belz
 Cantonul Groix
 Cantonul Hennebont
 Cantonul Lanester
 Cantonul Lorient-Centre
 Cantonul Lorient-Nord
 Cantonul Lorient-Sud
 Cantonul Ploemeur
 Cantonul Plouay
 Cantonul Pluvigner
 Cantonul Pont-Scorff
 Cantonul Port-Louis
 Cantonul Quiberon

Comune 

Lorient